Шрикакулам:

 Шрикакулам — город в индийском штате Андхра-Прадеш. Административный центр округа Шрикакулам. 
 Шрикакулам — округ на северо-востоке индийского штата Андхра-Прадеш.